Jan van de Velde (I)
Jan van de Velde (II)
Jan van de Velde (III)